Monument a Mossèn Jacint Verdaguer, monument d'estil noucentista a la ciutat de Barcelona
 Monument a Mossèn Cinto Verdaguer (Girona), escultura pública exterior del municipi de Girona 
 Monument a Jacint Verdaguer (Granollers), font esculturada a la plaça homònima de Granollers
 Monument a Mossèn Cinto Verdaguer (Folgueroles), monument commemoratiu a Folgueroles (Osona)